Список самых низких баскетболистов в НБА — полный список игроков НБА с ростом ниже 176 см (5 футов и 9 дюймов). Один игрок из списка входит в Зал славы баскетбола (Кэлвин Мерфи).

Примечания

См.также 
 Список самых высоких баскетболистов в НБА